Kremenica je lahko:
 Kremenica (Slovenija)
 Kremenica, Bela Palanka (Srbija)